Torsten Gustafsson och liknande namn kan syfta på

 Torsten Gustafsson (1920–1994), centerpartistisk politiker och försvarsminister
 Torsten Gustafson (1904–1987), kärnfysiker, professor, ledamot av Atomkommittén
 Torsten Gustafsson (polis) (1911–2005), tilldelad bragdmedalj för jakten på Fjälldesperadon 1951